Хаджадж; Хаджжадж

 Аль-Хаджадж ібн Юсуф (661—714) — полководець, омейядський намісник в Хіджазі (692—694) та Іраці (694—714).
 Аль-Хаджадж ібн Юсуф ібн Матар (786—833) — арабський математик, астроном і перекладач.
 Емад Хаджадж (* 1967) — палестинсько-йорданський карикатурист.

 Музаффар ад-Дін Хаджадж (1247—1291) — 4-й султан Кермана з династії Кутлугханідів у 1257—1267 роках.
 Абу'л Хаджадж I (? — 1394) — 11-й султан Держави Заянідів з березня до грудня 1393 року.
 Муслім ібн аль-Хаджжадж (815—875) — ісламський богослов, хадисознавець і правознавець.

 Абу Хаджадж — мечеть в Каїрі.
 ТЕС Марсат-Ель-Хаджадж — теплова електростанція на північному заході Алжиру.